Asócio III Bagratúnio — príncipe bagrátida da Armênia no 
 Asócio III de Taraunitis — príncipe bagrátida de Taraunitis no 
 Asócio III da Arménia — rei bagrátida da Armênia no 

Desambiguações de história